Het ATP-toernooi van Bologna 1996 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 17 tot en met 23 juni 1996. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze twaalfde editie was de Chileen Marcelo Rios.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna